Die NBA-Saison 1997/98 war die 52. Spielzeit der National Basketball Association.

An der regulären Saison nahmen insgesamt 29 Mannschaften teil. Jedes Team absolvierte 82 Spiele. Die acht besten jeder Conference qualifizierten sich für die NBA Playoffs.

Die Chicago Bulls besiegten in den NBA Finals die Utah Jazz mit 4:2 und wurden damit zum dritten Mal in Folge und zum sechsten Mal in acht Jahren NBA-Meister. Mit dieser Saison und dem Rücktritt von Michael Jordan sowie dem Weggang von Scottie Pippen und Dennis Rodman endete die Dominanz der Bulls und in den Augen vieler Beobachter eine Goldene Ära des Basketballs.

Saisonnotizen 
 Das NBA All-Star Game fand im Madison Square Garden statt, der Heimat der New York Knicks. Die Eastern Conference gewann mit 135:114. Michael Jordan von den Chicago Bulls wurde zum MVP gewählt. Kobe Bryant war mit 19 Jahren der jüngste All-Star der NBA Geschichte.
 Die Washington Bullets benannten sich um in Washington Wizards.
 Um das Spiel spektakulärer zu machen, wurde unter dem Korb die "restricted area" eingeführt, in der ein Offensivfoul nur unter speziellen Umständen geahndet wird.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: Michael Jordan, Chicago Bulls
 Rookie of the Year: Tim Duncan, San Antonio Spurs
 Defensive Player of the Year: Dikembe Mutombo, Atlanta Hawks
 Sixth Man of the Year: Danny Manning, Phoenix Suns
 Most Improved Player: Alan Henderson, Atlanta Hawks
 Coach of the Year: Larry Bird, Indiana Pacers
 All-NBA First Team:
 F – Tim Duncan, San Antonio Spurs
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 C – Shaquille O’Neal, Los Angeles Lakers
 G – Gary Payton, Seattle SuperSonics
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 All-NBA Second Team:
 F – Vin Baker, Seattle SuperSonics
 F – Grant Hill, Detroit Pistons
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Tim Hardaway, Miami Heat
 G – Rod Strickland, Washington Wizards
 All-NBA Third Team:
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 F – Glen Rice, Charlotte Hornets
 C – Dikembe Mutombo, Atlanta Hawks
 G – Mitch Richmond, Sacramento Kings
 G – Reggie Miller, Indiana Pacers
 NBA All-Defensive First Team:
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 C – Dikembe Mutombo, Atlanta Hawks
 G – Gary Payton, Seattle SuperSonics
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Charles Oakley, New York Knicks
 F – Tim Duncan, San Antonio Spurs
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Eddie Jones, Los Angeles Lakers
 G – Mookie Blaylock, Atlanta Hawks
 All-NBA Rookie First Team:
 Tim Duncan, San Antonio Spurs
 Keith Van Horn, New Jersey Nets
 Žydrūnas Ilgauskas, Cleveland Cavaliers
 Ron Mercer, Boston Celtics
 Brevin Knight, Cleveland Cavaliers
 All-NBA Rookie Second Team:
 Maurice Taylor, Los Angeles Clippers
 Cedric Henderson, Cleveland Cavaliers
 Tim Thomas, Philadelphia 76ers
 Bobby Jackson, Denver Nuggets
 Derek Anderson, Cleveland Cavaliers

Play-offs 1998 
Die erste Play-off-Runde wurde im Best-of-Five-Format ausgetragen. Alle weiteren Runden waren Best-of-Seven-Serien.

NBA Finals 1998 

 Michael Jordan wurde zum Finals MVP gewählt.

Siehe auch 
 NBA Draft 1997

Weblinks 
 Offizielle Seite der NBA
 Die Saison 1997/98 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Basketballsaison 1997/98